Баньер-де-Люшон (, ) — курортный посёлок во Франции (округ Сен-Годанс, департамент Верхняя Гаронна).

Посёлок знаменит геотермальными источниками, вода которых содержит большое количество сульфата натрия. Основной доход жители получают от лечебного и спортивного туризма.

Древнейшее сооружение (кромлех) в Люшоне относится к эпохе неолита. Первые упоминания об источниках появились в древнеримскую эпоху, вторично курорт открылся в 18 веке. Среди отдыхающих были известные писатели и главы государств.

В селе есть романская церковь 12 века и множество построек 18—19 вв. Недалеко от него находится горный склон Сюпербаньер, популярный у лыжников.

Города-побратимы 
 Харрогейт
 Сиджес

Литература 
 

Бальнеологические курорты во Франции‎
Баньер-де-Люшон